1980 UC är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 30 oktober 1980 av den tjeckiske astronomen Zdeňka Vávrová vid Kleť-observatoriet.

Asteroiden har en diameter på ungefär 13 kilometer.

Referenser 

Huvudbältesasteroider
Ej namngivna småplaneter
Astronomiska upptäckter av Zdeňka Vávrová
Astronomiska upptäckter 1980